Polybius  – genere di crostacei decapodi
 Polybius  – leggenda metropolitana su un videogioco
 6174 Polybius – asteroide della fascia principale